Piazza Cesare Battisti  – Bari
 Piazza Cesare Battisti  – La Spezia
 Piazza Cesare Battisti  – Parma
 Piazza Cesare Battisti  – Rieti
 Piazza Cesare Battisti – Rovereto
 Piazza Cesare Battisti  – Trento
 Piazza Cesare Battisti  – Voghera